Метелева — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Камышевского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части района, на берегу реки Зюзелки. Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 27 км, до центра сельского поселения деревни Камышевка — 7 км.

Население 

(в 1873—451, в 1889—459, в 1900—448, в 1916—675, в 1937—422, в 1947—344, в 1970—692, в 1995—708)

История 
Деревня основана примерно в середине XVIII века (первые упоминания в ревизской сказке 1763 года).

Согласно топонимической легенде, была образована около 400 лет назад из 2 деревень башкирами-переселенцами с реки Ай.

В годы Гражданской войны в окрестностях проходили ожесточенные бои.

В 1930 в был организован колхоз «Декабрист».

Улицы 
Улицы деревни Метелева
 Береговая улица
 Улица З. А. Иксанова
 Зелёная улица
 Красноармейская улица
 Лесная улица
 Российская улица
 Советская улица
 Улица им Р. У. Кузыева

Инфраструктура 
 Библиотека
 АОЗТ «Аргаяшское»
 Школа
 ФАП

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района